Plusieurs cathédrales de Russie ont été nommées cathédrale Saint-Vladimir, en référence à  :
 la cathédrale Saint-Vladimir d’Astrakhan ;
 la cathédrale Saint-Vladimir de Kiev ;
 la cathédrale Saint-Vladimir de Saint-Pétersbourg ;
 les deux cathédrales homonymes de Sébastopol :
 la cathédrale Saint-Vladimir « de Chersonèse »,
 la cathédrale Saint-Vladimir « de Sébastopol ».

Voir aussi 
 La cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand de Paris en France (qui utilise le nom en ukrainien de )
 
 Liste des cathédrales

Vladimir
~